Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2015 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 30 sierpnia 2015 na torze Silverstone w Northamptonshire/Buckinghamshire.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Wielkiej Brytanii